Uster (district), een district in het Zwitserse kanton Zürich
Uster (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district